Il doppio  del Friuladria Crédit Agricole Tennis Cup 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Lukáš Dlouhý e Michal Mertiňák erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Marin Draganja e Franko Škugor hanno battuto in finale Norbert Gomboš e Roman Jebavý 6–4, 6–4.

Teste di serie

  Daniele Bracciali /  Florin Mergea (quarti di finale)
  Jamie Delgado /  Mateusz Kowalczyk (primo turno)

  Andreas Siljeström /  Igor Zelenay (primo turno)
  Marin Draganja /  Franko Škugor (Campioni)

Tabellone

Tabellone

Note 
 

Friuladria Crédit Agricole Tennis Cup 2013
ATP Challenger Tour 2013